Hermann Gessler
Otto Geßler
Vincent Gessler
(113355) Gessler